

Cinema 
The Hours – film del 2002 diretto da Stephen Daldry
Hours – film del 2013 diretto da Eric Heisserer

Musica 
'hours...' – album di David Bowie del 1999
Hours – album dei Funeral for a Friend del 2005
Hours – album di MV Killa e Yung Snapp del 2020

Toponimi 
Hours – comune francese